Vasfüggöny

1. Színháztechnikai (szcenikai) berendezés a hagyományos „kukucska-színházban” a nézőtér és a színpad között. A rajta levő ajtón keresztül egyenként lépnek ki a színészek, hogy megköszönjék a szűnni nem akaró tapsot. A fémből készült színpadi függöny eredeti rendeltetése szerint a múltban gyakori színpadi tüzek nézőtérre való átterjedésének a megakadályozására szolgált.

2. Műszaki határzár (szögesdrótkerítés, emberek és járművek mozgását akadályozó egyéb műtárgyak, jelzőberendezések, megfigyelő tornyok, valamint szakaszosan alkalmazott aknamező együttese). 

3. A hidegháborús határzár a nyugati államok és a keleti blokk között: lásd vasfüggöny.